Іванна Романівна Бжезінська (Поточняк;  24 лютого 1985, Хабаровськ) — українська акторка театру і кіно.

Життєпис 
Іванна Бжезінська народилася 24 лютого 1985 року в Хабаровську.

У 2007 році закінчила кафедру театрознавства та акторської майстерності факультет культури і мистецтв Львівського національного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «акторка театру і кіно» (курс Богдана Козака). 

У 2006 році зайняла ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі професійних читців імені Романа Черкашина в Харкові та  ІІІ місце на Всеукраїнському студентському конкурсі читців на найкраще виконання творів Івана Франка у Львові.

З 2007 року Іванна Бжезінська акторка Київського академічного Молодого театру.

Зніматися почала у кіно почала після закінчення університету. У 2007 році знялась у телесеріалі «Повернення Мухтара-4». 

Була в складі дівочого квартету «Три сестри», який гастролював з концертами в Польщі, у Львові та Львівській області.

Театральні роботи 
Дипломні вистави 
 2006 Олімпія Кравашон — «Майор Кравашон» Ежен Лабіш 
 2007 Лора — «Готель між двома світами» Ерік-Еманнуель Шмітт

Київський академічний Молодий театр 

 Агіка — «Той, Тот та інші», Іштван Еркень, реж. Бела Меро
 Джессіка — «Сатисфакція», Вільям Шекспір, сценічна версія Станіслава Мойсеєва, оригінальний переклад А. Бондаря, реж. Станіслав Мойсеєв 
 Наймичка Харитина — «Наймичка», Іван Карпенко-Карий, реж. Лариса Семирозуменко 
 Маринка — «Талант», Михайло Старицький, реж. Микола Яремків
 Жабка — «Золоте курча», Володимир Орлов, реж. Віктор Шулаков
 Слуга — «У моєму завершенні мій початок ...», Фрідріх Шиллер, переклад Юрія Корецького, реж. Станіслав Мойсеєв
 Параска — «Конотопська відьма», Богдан Жолдак за повістю Григорія Квітки-Основ'яненка, реж. Микола Яремків  
 В'єтнамець, офіціантка — «Московіада», Юрій Андрухович, інсценізація Надії Симчич і Станіслава Мойсеєва, реж. Станіслав Мойсеєв
 Мальвіна — «Новорічні пригоди Буратіно», Олександр Гетьманський, реж. А. Петров
 Дуняшка — «Одруження», Микола Гоголь, реж. Тарас Криворученко
 Лауретта — «Севільські заручини», Річард Брінслі Шерідан, реж. Євген Курман
 Делегатка — «РЕхуВІлійЗОР», Микола Гоголь, Микола Куліш, інсценізація Станіслава Мойсеєва, реж. Станіслав Мойсеєв
 Лялька Енді — «Іграшка для дорослих», за п'єсою Ярослави Пулінович «Він зник безвісти», реж. Володимр Цивінський
 Карен Вестон — «Серпень: графство Осейдж» Трейсі Леттс, переклад О. Дроздовського, реж. Стас Жирков
 Квітка — «Гагарін і Барселона», Сучасні оповідання
 Марія Блажевська — «Попіл», за  мотивами роману Іцхокаса Мераса «Вічний шах», реж. Олександра Меркулова</ref>
 Секретарка — «Поступись місцем!» Віна Дельмар, реж. Дмитро Весельський
 Горделіна — «Красуня і чудовище» Шарль Перро, реж. Ірина Пастущак 
 Поллі Евенс — «Шепіт вбивці», за мотивами п'єси Агати Крісті «Мишоловка», реж. Оксана Швець 
 Королівна — «Примхливе кохання Дроздоборода» Богдан Стельмах за казкою братів Гріммів, реж. Юлія Маслак
 Даша — «Звичайна історія» Марія Ладо, реж. Тарас Криворученко
 Фрейліна — «Сім бажань Зербіно» Володимир Глейзер, переклад Неди Неждани, реж. Микола Яремків 
 Мелашка — «Кайдаші», за мотивами творів Івана Нечуя-Левицького, реж. Микола Яремків
 Уляна — «Сватання на Гончарівці» Григорій Квітка-Основ'яненко, реж. Віктор Шулаков

Фільмографія

Примітки

Посилання 
 Бжезінська Іванна Романівна  на сайті Київського Молодого театру

Уродженці Хабаровська
Випускники Львівського університету
Актори Київського академічного Молодого театру
Українські кіноакторки
Українські телеакторки
Українські театральні акторки